Wangchug (auch: Wangtschug, Wangchuck; tib.: dbang phyug; THDL: Wangchuk, Transkription der VRCh: Wangqug; mächtiger Mann, Herrscher) ist ein tibetischer Titel für eine mächtige Person.

Folgende Personen tragen diesen Titel:
 Dorji Wangchuk (* 1967), Tibetologe und Buddhologe
 Jamyang Jamtsho Wangchuk, bhutanischer Darsteller
 Jigme Wangchuk (1905–1952), bhutanischer Adeliger, König von Bhutan
 Jigme Dorje Wangchuck (1929–1972), Drug Gyelpo von Bhutan
 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (* 1980), Drug Gyelpo von Bhutan
 Jigme Namgyel Wangchuck (* 2016), Thronfolger von Bhutan
 Jigme Singye Wangchuck (* 1955), Drug Gyelpo von Bhutan
 Kesang Choden Wangchuck (* 1982), Prinzessin von Bhutan
 Khandu Wangchuk (* 1950), bhutanischer Politiker
 Ugyen Wangchuck (1861–1926), bhutanischer König
 Wangchug Dorje (1556–1603), 9. Karmapa
 Wangchug Gyeltshen, tibetischer, kaiserlicher Lehrer (dishi)

Tibetischer Personenname